

Patronyme
 Giovanni Bernaudeau, (1983- ), est un coureur cycliste français.
 Jean-René Bernaudeau, (1956- ), est un coureur cycliste et un directeur sportif français.

Homonymie
Homonymie de patronyme